Muzyka
 Brave – album grupy Marillion
 Brave – album Jennifer Lopez
 Brave – singel Kelis
 Brave – singel Josha Grobana
 Brave – album Magdaleny Tul
 Brave – singel Sary Bareilles
 Brave – singel Dona Diablo i Jessie J
 Brave – singel grupy Arashi
 Brave – singel Hanny Ferm
 Brave – polski DJ i producent muzyczny

 Filmy
 Brave, The Film – krótka filmowa wersja albumu Brave zespołu Marillion
 Brave (Merida waleczna) – film animowany z 2012 roku

 Inne
 Brave – przeglądarka internetowa